Le Futebol Clube de Ultramarina est un club capverdien de football basé à Ribeira Brava, sur l'île de São Nicolau. Avec onze titres de champion de São Nicolau, c'est le club le plus performant de l'île.

Histoire 
Le club fondu en 1965 e um premier club de l'île.  Le club gagné le premier titre championnat en 1996.  Le club gagné 2 titres de coupe, super coupe et ouverture regionale.

Fondé en 1965, le club compte à son palmarès onze titres de champion de l'île de São Nicolau. Il est le club ayant le plus souvent participé au Campeonato Nacional. Il atteint la finale du championnat national lors de la saison 2003.

Palmarès 
 Championnat de l'île de São Nicolau de football (11)
 Vainqueur en 1996, 1999, 2001, 2003, 2004, 2006, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015
Coupe de São Nicolau (2)
Vainqueur en 2011/12 et 2012/13
Super Coupe de São Nicolau (2)
Vainqueur en 2005/06 et 2006/07
Tournoi d'Ouverture de São Nicolau (2)
Vainqueue en 2001/02 et 2013/14

Finaliste
 Championnat du Cap-Vert
 Finaliste en 2003

Bilan saison par saison

Competition national

Competition regional

Statistiques dans le championnat national 
 Meilleur classement : Semifinaliste

Anciens joueurs 
 Mailó (en 2011)

Présidents
 Alexandre Ramos (avant )
 Marineida da Graça (depuis )

Références et liens

Références

Lien externe 
 Fiche du club sur le site soccerway

São Nicolau (Cap-Vert)
Club de football au Cap-Vert
Club de football fondé en 1965